Пунит Раџкумар (; Мадрас, 17. март 1975 — Бангалор, 29. октобар 2021) био је индијски филмски глумац и певач. Син је глумца Раџкумар.

Филмографија 

|-
| 1985. || Планински цвет || -{Bettada Hoovu}- || || Као Мастер Лохит
|-
| 2002. || Апу || -{Appu}- || Апу ||
|-
| 2003. || Аби || -{Abhi}- || Аби ||
|-
| 2007. || || -{Milana}- || Акас ||
|-
| 2009. || || -{Raaj - The Showman}- || Мутураџ ||
|-
| 2010. || Џеки || -{Jackie}- || Џанакирата / Џеки ||
|-
| 2012. || Ана Бонд || -{Anna Bond}- || Бонд Рави || 
|-
| 2015. || Рана Викрама || -{Rana Vikrama}- || Викрам Кумар || 
|-
| 2017. || || -{Raajakumara}- || Сидарт ||
|-
| 2017. || || -{Anjani Putra}- || Вираџ ||
|}

Награде

Филмферова награда 
 Награђен

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1975.
Умрли 2021.
Индијски глумци
Индијски певачи
Поп-фолк певачи